Досрочные всеобщие выборы в Перу проходили 8 апреля (парламентские и 1-й тур президентских) и 3 июня (2-й тур президентских) 2001 года. На них избирались президент и депутаты Конгресса Республики. Выборы проводились после того, как президент Альберто Фухимори во время своего турне в Азии объявил о своей отставке и попросил политического убежища в Японии. 

В результате на президентских выборах победу одержал Алехандро Толедо от партии Возможное Перу, а его партия получила большинство в Конгрессе.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Перу
Выборы в Перу
2001 год в Перу
Апрель 2001 года
Июнь 2001 года